A sportcsarnok olyan fedett sportépítmény, amelyet alkalmanként a sporttól különböző, főleg kulturális célra használnak.

A sportaréna vagy egyszerűen aréna a 2010-es években népszerűvé vált szinonimája a sportcsarnoknak. (Jellemző, hogy az egykori Budapest Sportcsarnok helyén az 1999-es tűzeset után felépült sportlétesítmény neve előbb Budapest Sportaréna, majd 2004-től Papp László Budapest Sportaréna lett.

Nevezetes sportcsarnokok magyar nyelvterületen 

 Békés, Városi Sportcsarnok
 Békéscsaba, Városi Sportcsarnok
 Budapest Sportcsarnok, 1999-ben leégett
 Debrecen, Oláh Gábor utcai stadion
 Dorog Városi Sportcsarnok
 Gyöngyös, Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok, korábban Városi Sportcsarnok
 Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok
 Kaposvár, Városi Sportcsarnok és Kaposvár Aréna
 Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok
 Kolozsvár, Városi Sportcsarnok
 Makó, Erdei János Sportcsarnok, 2000-től 2009-ig Városi Sportcsarnok
 Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok
 Miskolc, Sportcsarnok, hivatalos nevén Generali Aréna
 Nagykáta Városi Sportcsarnok
 Salgótarján, Városi Sportcsarnok
 Pápa, Városi Sportcsarnok
 Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok
 Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok
 Szeged, Újszegedi Sportcsarnok
 Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok

Nevezetes sportcsarnokok más országokban 
 Barcelona, Estació del Nord Sportcsarnok

Források

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Sportcsarnok állomás, a szöuli metró állomása

Sportcsarnokok